Szentiván:
Szentiván (szk. Liptovský Ján), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Szentiván (hor. Ivanec), Horvátország, Varasd megye

Szentiván elpusztult település (ma dűlő) Püspökmolnári (Rábapüspöki) határában, Vas megye
Kisbács egykori neve, Románia, Kolozs megye
Kustánszeg egykori része, Zala megye

Alsószentiván, Fejér megye
Bakonyszentiván, Veszprém megye
Bácsszentiván (szerb. Prigrevica, ném. Sonnhofen v Priglewitz), Szerbia, Vajdaság
Cserhátszentiván, Nógrád megye
Csittszentiván (rom. Sântioana de Mureş, ném. Johannisdorf), Románia, Maros megye
Drávaszentiván, Horvátország, Muraköz
Felsőszentiván, Bács-Kiskun megye
Felsőszentiván, Abához tartozó külterület, Fejér megye
Győrszentiván, Győr része
Magyarszentiván, 1940-ben Vásárosszentgállal Királyegyháza néven egyesült egykori község, Baranya megye
Ószentiván, Tiszasziget neve 1955-ig
Pilisszentiván, Pest megye
Sajkásszentiván (szerb. Šajkaš, ném. Schajkasch-Sentiwan), Szerbia, Vajdaság
Sajószentiván (rom. Sântioana, ném. Johannisdorf/Bistriz), Románia, Beszterce-Naszód megye
Sepsiszentiván, Szentivánlaborfalva korábbi neve
Szászszentiván (rom. Sântioana, ném. Johannisdorf/Kleinkopisch), Románia, Maros megye
Szentivánboca (szk. Nižná Boca, ném. Unterbotza), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Szentivánfa, 1969-ben Uraiújfaluhoz csatolt település, Vas megye
Szentivánlaborfalva (rom. Sântionlunca), Románia, Kovászna megye
Szentivánpuszta, Attala, Tolna megye
Szentivány (puszta), Fejér megye
Szentiványpuszta, Kürt része
Szent-ivány puszta, Nézsa része
Újszentiván, Csongrád megye
Úriszentiván, korábban Úrszentiván (szerb. Деспотово, Despotovo, ném. Despot-Sankt-Iwan), Szerbia, Vajdaság
Vajdaszentivány (rom. Voivodeni, ném. Johannesdorf), Románia, Maros megye
Vasasszentiván (rom. Sântioana), Románia, Kolozs megye
Zalaszentiván, Zala megye

Tornova (Szentiván) vára, Gornja Trnava határában